Список рептилий Бразилии. Общее количество видов = 633.

Testudines

Cheloniidae (4 вида) 
 Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
 Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766)
 Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829)

Dermochelyidae (1 вид) 
 Dermochelys coriacea (Linnaeus, 1766)

Emydidae (2 вида) 
 Trachemys adiutrix Vanzolini, 1995
 Trachemys dorbigni (Duméril & Bibron, 1835)

Geoemydidae (1 вид) 
 Rhinoclemmys punctularia (Daudin, 1801)

Kinosternidae (1 вид) 
 Kinosternon scorpioides (Linnaeus, 1766)

Testudinidae (2 вида) 
 Geochelone carbonaria Spix, 1824
 Geochelone denticulata (Linnaeus, 1766)

Podocnemididae (5 видов) 
 Peltocephalus dumeriliana (Schweigger, 1812)
 Podocnemis erythrocephala (Spix, 1824)
 Podocnemis expansa (Schweigger, 1812)
 Podocnemis sextuberculata Cornalia, 1849
 Podocnemis unifilis Troschel, 1848

Chelidae (19 видов) 
 Acanthochelys macrocephala Rhodin, Mittermeier & McMorris, 1984
 Acanthochelys radiolata (Mikan, 1820)
 Acanthochelys spixii (Duméril & Bibron, 1835)
 Batrachemys heliostemma McCord, Joseph-Ouni & Lamar, 2000
 Batrachemys nasuta (Schweigger, 1812)
 Batrachemys raniceps (Gray, 1855)
 Batrachemys tuberculata (Lüderwaldt, 1926)
 Bufocephala vanderhaegei (Bour, 1973)
 Chelus fimbriatus (Schneider, 1783)
 Hydromedusa maximiliani (Mikan, 1820)
 Hydromedusa tectifera Cope, 1869
 Mesoclemmys gibba (Schweigger, 1812)
 Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812)
 Phrynops hilarii (Duméril & Bibron, 1835)
 Phrynops tuberosus (Peters, 1870)
 Phrynops williamsi Rhodin & Mittermeier, 1983
 Platemys platycephala (Schneider, 1792)
 Ranacephala hogei (Mertens, 1967)
 Rhinemys rufipes (Spix, 1824)

Crocodilia

Alligatoridae (6 видов) 
 Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758)
 Caiman latirostris (Daudin, 1802)
 Caiman yacare (Daudin, 1802)
 Melanosuchus niger (Spix, 1825)
 Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807)
 Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801)

Squamata

Amphisbaenidae (49 видов) 
 Amphisbaena alba Linnaeus, 1758
 Amphisbaena anaemariae Vanzolini, 1997
 Amphisbaena arda Rodrigues, 2003
 Amphisbaena arenaria Vanzolini, 1991
 Amphisbaena bolivica Mertens, 1929
 Amphisbaena camura Cope, 1862
 Amphisbaena carvalhoi Gans, 1965
 Amphisbaena crisae Vanzolini, 1997
 Amphisbaena cunhai Hoogmoed & Ávila-Pires, 1991
 Amphisbaena darwini Duméril & Bibron, 1839
 Amphisbaena dubia L. Müller, 1924
 Amphisbaena frontalis Vanzolini, 1991
 Amphisbaena fuliginosa Linnaeus, 1758
 Amphisbaena hastata Vanzolini, 1991
 Amphisbaena heathi Schmidt, 1936
 Amphisbaena hogei Vanzolini, 1950
 Amphisbaena ibijara Rodrigues, Andrade & Lima, 2003
 Amphisbaena ignatiana Vanzolini, 1991
 Amphisbaena leeseri Gans, 1964
 Amphisbaena leucocephala Peters, 1878
 Amphisbaena lumbricalis Vanzolini, 1996
 Amphisbaena mensae Castro-Mello, 2000
 Amphisbaena mertensi Strauch, 1881
 Amphisbaena miringoera Vanzolini, 1971
 Amphisbaena mitchelli Procter, 1923
 Amphisbaena munoai Klappenbach, 1966
 Amphisbaena neglecta Dunn & Piatt, 1936
 Amphisbaena nigricauda Gans, 1966
 Amphisbaena pretrei Duméril & Bibron, 1839
 Amphisbaena prunicolor (Cope, 1885)
 Amphisbaena ridley Boulenger, 1890
 Amphisbaena sanctaeritae Vanzolini, 1994
 Amphisbaena silvestrii Boulenger, 1902
 Amphisbaena slevini Schmidt, 1938
 Amphisbaena talisiae Vanzolini, 1995
 Amphisbaena tragorrhectes Vanzolini, 1971
 Amphisbaena vanzolinii Gans, 1963
 Amphisbaena vermicularis Wagler, 1824
 Anops bilabialatus Stimson, 1972
 Anops kingii Bell, 1833
 Bronia bedai Vanzolini, 1991
 Bronia brasiliana Gray, 1865
 Bronia kraoh Vanzolini, 1971
 Bronia saxosa Castro-Mello, 2003
 Cercolophia absaberi Strüssmann & Carvalho, 2001
 Cercolophia bahiana (Vanzolini, 1964)
 Cercolophia cuiabana Strüssmann & Carvalho, 2001
 Cercolophia roberti (Gans, 1964)
 Cercolophia steindachneri (Strauch, 1881)

Rhineuridae (8 видов) 
 Aulura anomala Barbour, 1914
 Leposternon infraorbitale (Bertold, 1859)
 Leposternon kisteumacheri Porto, Soares & Caramaschi, 2000
 Leposternon microcephalum Wagler, 1824
 Leposternon octostegum (Duméril, 1851)
 Leposternon polystegum (Duméril, 1851)
 Leposternon scutigerum (Hemprich, 1829)
 Leposternon wuchereri (Peters, 1879)

Iguanidae (1 вид) 
 Iguana iguana (Linnaeus, 1758)

Hoplocercidae (3 вида) 
 Enyalioides laticeps (Guichenot, 1855)
 Enyalioides palpebralis (Boulenger, 1883)
 Hoplocercus spinosus Fitzinger, 1843

Polychrotidae (21 вид) 
 Anisolepis grilli Boulenger, 1891
 Anisolepis longicauda (Boulenger, 1891)
 Anisolepis undulatus (Wiegmann, 1834)
 Anolis auratus Daudin, 1802
 Anolis bombiceps Cope, 1876
 Anolis fuscoauratus D’Orbigny, 1837
 Anolis meridionalis Boettger, 1885
 Anolis nasofrontalis Amaral, 1933
 Anolis nitens (Wagler, 1830)
 Anolis ortonii Cope, 1868
 Anolis philopunctatus Rodrigues, 1988
 Anolis phyllorhinus Myers & Carvalho, 1945
 Anolis pseudotigrinus Amaral, 1933
 Anolis punctatus Daudin, 1802
 Anolis trachyderma Cope, 1876
 Anolis transversalis Duméril, 1851
 Anolis williamsii Bocourt, 1870
 Polychrus acutirostris Spix, 1825
 Polychrus liogaster Boulenger, 1908
 Polychrus marmoratus (Linnaeus, 1758)
 Urostrophus vautieri Duméril & Bibron, 1837

Leiosauridae (7 видов) 
 Enyalius bibronii Boulenger, 1885
 Enyalius bilineatus Duméril & Bibron, 1837
 Enyalius brasiliensis (Lesson, 1828)
 Enyalius catenatus (Wied, 1821)
 Enyalius iheringii Boulenger, 1885
 Enyalius leechii (Boulenger, 1885)
 Enyalius perditus Jackson, 1978

Tropiduridae (35 видов) 
 Eurolophosaurus amathites (Rodrigues, 1984)
 Eurolophosaurus nanuzae (Rodrigues, 1981)
 Eurolophosaurus divaricatus (Rodrigues, 1984)
 Liolaemus arambarensis Verrastro, Veronese, Bujes & Dias-Filho, 2003
 Liolaemus lutzae Mertens, 1938
 Liolaemus occipitalis Boulenger, 1885
 Plica plica (Linnaeus, 1758)
 Plica umbra (Linnaeus, 1758)
 Stenocercus azureus (Müller, 1882)
 Stenocercus caducus (Cope, 1862)
 Stenocercus dumerilii (Steindachner, 1867)
 Stenocercus fimbriatus Ávila-Pires, 1995
 Stenocercus roseiventris D’Orbigny, 1837
 Stenocercus tricristatus (Duméril, 1851)
 Strobilurus torquatus Wiegmann, 1834
 Tropidurus cocorobensis Rodrigues, 1987
 Tropidurus erythrocephalus Rodrigues, 1987
 Tropidurus etheridgei Cei, 1982
 Tropidurus guarani (Cope, 1862)
 Tropidurus helenae (Manzani & Abe, 1990)
 Tropidurus hispidus (Spix, 1825)
 Tropidurus hygomi Reinhardt & Luetken, 1861
 Tropidurus insulanus Rodrigues, 1987
 Tropidurus itambere Rodrigues, 1987
 Tropidurus montanus Rodrigues, 1987
 Tropidurus mucujensis Rodrigues, 1987
 Tropidurus oreadicus Rodrigues, 1987
 Tropidurus pinima (Rodrigues, 1984)
 Tropidurus psammonastes Rodrigues, Kasahara & Yonenaga-Yasuda, 1988
 Tropidurus semitaeniatus (Spix, 1825)
 Tropidurus spinulosus (Cope, 1862)
 Tropidurus torquatus (Wied, 1820)
 Uracentron azureum (Linnaeus, 1758)
 Uracentron flaviceps (Guichenot, 1855)
 Uranoscodon superciliosus (Linnaeus, 1758)

Gekkonidae (29 видов) 
 Bogertia lutzae Loveridge, 1941
 Briba brasiliana Amaral, 1935
 Coleodactylus amazonicus (Andersson, 1918)
 Coleodactylus brachystoma (Amaral, 1935)
 Coleodactylus meridionalis (Boulenger, 1888)
 Coleodactylus natalensis Freire, 1999
 Coleodactylus septentrionalis (Vanzolini, 1980)
 Gonatodes annularis Boulenger, 1887
 Gonatodes eladioi Nascimento, Ávila-Pires & Cunha, 1987
 Gonatodes hasemani Griffin, 1917
 Gonatodes humeralis (Guichenot, 1855)
 Gonatodes tapajonicus Rodrigues, 1980
 Gymnodactylus darwinii (Gray, 1845)
 Gymnodactylus geckoides Spix, 1825
 Gymnodactylus guttulatus Vanzolini, 1982
 dactylus agrius Vanzolini, 1978
 Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)
 Hemidactylus palaichthus Kluge, 1969
 Homonota fasciata (Duméril & Bibron, 1836)
 Homonota uruguayensis (Vaz-Ferreira & Sierra de Soriano, 1961)
 Lepidoblepharis heyerorum Vanzolini, 1978
 Lepidoblepharis hoogmoedi Ávila-Pires, 1995
 Lygodactylus klugei (Smith, Martin & Swain, 1977)
 Lygodactylus wetzeli (Smith, Martin & Swain, 1977)
 Phyllopezus periosus Rodrigues, 1986
 Phyllopezus pollicaris (Spix, 1825)
 Pseudogonatodes gasconi Ávila-Pires & Hoogmoed, 2000
 Pseudogonatodes guianensis Parker, 1935
 Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 1782)

Anguidae (5 видов) 
 Diploglossus fasciatus (Gray, 1831)
 Diploglossus lessonae Peracca, 1890
 Ophiodes striatus (Spix, 1824)
 Ophiodes vertebralis Bocourt, 1881
 Ophiodes yacupoi Gallardo, 1966

Teiidae (31 вид) 
 Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)
 Cnemidophorus abaetensis Dias, Rocha & Vrcibradic, 2002
 Cnemidophorus cryptus Cole & Dessauer, 1993
 Cnemidophorus lacertoides Duméril & Bibron, 1839
 Cnemidophorus lemniscatus (Linnaeus, 1758)
 Cnemidophorus littoralis Rocha, Araújo, Vrcibradic & Costa, 2000
 Cnemidophorus mumbuca Colli et alii, 2003
 Cnemidophorus nativo Rocha, Bergallo & Peccinini-Seale, 1997
 Cnemidophorus ocellifer (Spix, 1825)
 Cnemidophorus parecis Colli et alii, 2003
 Cnemidophorus vacariensis Feltrim & Lema, 2000
 Crocodilurus amazonicus Spix, 1825
 Dracaena guianensis Daudin, 1802
 Dracaena paraguayensis Amaral, 1950
 Kentropyx altamazonica (Cope, 1876)
 Kentropyx calcarata Spix, 1825
 Kentropyx intermedia (Gray, 1831)
 Kentropyx paulensis Boettger, 1893
 Kentropyx pelviceps Cope, 1868
 Kentropyx striata (Daudin, 1802)
 Kentropyx vanzoi Gallagher & Dixon, 1980
 Kentropyx viridistriga Boulenger, 1894
 Teius oculatus (D’orbigny & Bibron, 1837)
 Teius teyou (Daudin, 1802)
 Tupinambis duseni Lönnberg, 1896
 Tupinambis longilineus Ávila-Pires, 1995
 Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839)
 Tupinambis palustris Manzani & Abe, 2002
 Tupinambis quadrilineatus Manzani & Abe, 1997
 Tupinambis rufescens (Günther, 1871)
 Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758)

Gymnophthalmidae (71 вид) 
 Alopoglossus angulatus (Linnaeus, 1758)
 Alopoglossus atriventris Duellman, 1973
 Alopoglossus buckleyi (O’Shaughnessy, 1881)
 Amapasaurus tetradactylus Cunha, 1970
 Anotosaura collaris Amaral, 1933
 Anotosaura vanzolinia Dixon, 1974
 Arthrosaura kockii (Lidth de Jeune, 1904)
 Arthrosaura reticulata (O’Shaughnessy, 1881)
 Bachia bresslaui (Amaral, 1935)
 Bachia cacerensis Castrillon & Strüssmann, 1998
 Bachia dorbignyi (Duméril & Bibron, 1839)
 Bachia flavescens (Bonnaterre, 1789)
 Bachia panoplia Thomas, 1965
 Bachia peruana (Werner, 1901)
 Bachia scolecoides Vanzolini, 1961
 Bachia trisanale (Cope, 1868)
 Calyptommatus confusionibus Rodrigues, Zaher & Curcio, 2001
 Calyptommatus leiolepis Rodrigues, 1991
 Calyptommatus nicterus Rodrigues, 1991
 Calyptommatus sinebrachiatus Rodrigues, 1991
 Cercosaura argulus Peters, 1863
 Cercosaura eigenmanni (Griffin, 1917)
 Cercosaura ocellata Wagler, 1830
 Cercosaura oshaughnessyi (Boulenger, 1885)
 Cercosaura quadrilineatus (Boettger, 1876)
 Cercosaura schreibersii Wiegmann, 1834
 Colobodactylus dalcyanus Vanzolini & Ramos, 1977
 Colobodactylus taunayi (Amaral, 1933)
 Colobosaura mentalis Amaral, 1933
 Colobosaura modesta (Reinhardt & Luetken, 1862)
 Colobosauroides carvalhoi Soares & Caramaschi, 1998
 Colobosauroides cearensis Cunha, Lima-Verde & Lima, 1991
 Ecpleopus gaudichaudii Duméril & Bibron, 1839
 Gymnophthalmus leucomystax Vanzolini & Carvalho, 1991
 Gymnophthalmus underwoodi Grant, 1958
 Gymnophthalmus vanzoi Carvalho, 1999
 Heterodactylus imbricatus Spix, 1825
 Heterodactylus lundii (Reinhardt & Luetken, 1862)
 Iphisa elegans Gray, 1851
 Leposoma annectans Ruibal, 1952
 Leposoma baturitensis Rodrigues & Borges, 1997
 Leposoma guianense Ruibal, 1952
 Leposoma nanodactylus Rodrigues, 1997
 Leposoma osvaldoi Ávila-Pires, 1995
 Leposoma parietale (Cope, 1885)
 Leposoma percarinatum (Müller, 1923)
 Leposoma puk Rodrigues, 2002
 Leposoma scincoides Spix, 1825
 Leposoma snethlageae Ávila-Pires, 1995
 Micrablepharus atticolus Rodrigues, 1996
 Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Luetken, 1862)
 Neusticurus bicarinatus (Linnaeus, 1758)
 Neusticurus ecpleopus Cope, 1875
 Neusticurus juruazensis Ávila-Pires & Vitt, 1998
 Neusticurus ocellatus Sinitsin, 1930
 Neusticurus racenisi Roze, 1958
 Neusticurus rudis Boulenger, 1900
 Neusticurus tatei Burt & Burt, 1931
 Nothobachia ablephara Rodrigues, 1984
 Placosoma cipoense Cunha, 1966
 Placosoma cordylinum Tschudi, 1847
 Placosoma glabellum (Peters, 1870)
 Procellosaurinus erythrocercus Rodrigues, 1991
 Procellosaurinus tetradactylus Rodrigues, 1991
 Psilophthalmus paeminosus Rodrigues, 1991
 Ptychoglossus brevifrontalis Boulenger, 1912
 Rachysaurus brachylepis (Dixon, 1974)
 Stenolepis ridleyi Boulenger, 1887
 Tretioscincus agilis (Ruthven, 1916)
 Tretioscincus oriximinensis Ávila-Pires, 1995
 Vanzosaura rubricauda (Boulenger, 1902)

Scincidae (14 видов) 
 Euprepis atlanticus (Schmidt, 1945)
 Mabuya agilis (Raddi, 1823)
 Mabuya agmosticha Rodrigues, 2000
 Mabuya arajara Rebouças-Spieker, 1981
 Mabuya bistriata (Spix, 1825)
 Mabuya caissara Rebouças-Spieker, 1974
 Mabuya carvalhoi Rebouças-Spieker & Vanzolini, 1990
 Mabuya dorsivittata Cope, 1862
 Mabuya frenata (Cope, 1862)
 Mabuya guaporicola Dunn, 1936
 Mabuya heathi Schmidt & Inger, 1951
 Mabuya macrorhyncha Hoge, 1947
 Mabuya nigropalmata Andersson, 1918
 Mabuya nigropunctata (Spix, 1825)

Squamata

Anomalepididae (4 вида) 
 Liotyphlops beui (Amaral, 1924)
 Liotyphlops ternetzii (Boulenger, 1896)
 Liotyphlops wilderi (Garman, 1883)
 Typhlophis squamosus (Schlegel, 1839)

Leptotyphlopidae (12 видов) 
 Leptotyphlops albifrons (Wagler, 1824)
 Leptotyphlops australis Freiberg & Orejas-Miranda, 1968
 Leptotyphlops borapeliotes Vanzolini, 1996
 Leptotyphlops brasiliensis Laurent, 1949
 Leptotyphlops cupinensis Bailey & Carvalho, 1946
 Leptotyphlops diaplocius Orejas-Miranda, 1969
 Leptotyphlops dimidiatus (Jan, 1861)
 Leptotyphlops koppesi Amaral, 1955
 Leptotyphlops macrolepis (Peters, 1857)
 Leptotyphlops munoai Orejas-Miranda, 1961
 Leptotyphlops salgueiroi Amaral, 1955
 Leptotyphlops septemstriatus (Schneider, 1801)

Typhlopidae (6 видов) 
 Typhlops amoipira Rodrigues & Juncá, 2002
 Typhlops brongersmianus Vanzolini, 1976
 Typhlops minuisquamus Dixon & Hendricks, 1979
 Typhlops paucisquamus Dixon & Hendricks, 1979
 Typhlops reticulatus (Linnaeus, 1758)
 Typhlops yonenagae Rodrigues, 1991

Aniliidae (1 вид) 
 Anilius scytale (Linnaeus, 1758)

Tropidophiidae (1 вид) 
 Tropidophis paucisquamis (Müller, 1901)

Boidae (8 видов) 
 Boa constrictor Linnaeus, 1758
 Corallus caninus (Linnaeus, 1758)
 Corallus cropanii (Hoge, 1953)
 Corallus hortulanus (Linnaeus, 1758)
 Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758)
 Eunectes deschauenseei Dunn & Conant, 1936
 Eunectes murinus (Linnaeus, 1758)
 Eunectes notaeus Cope, 1862

Colubridae (238 видов) 
 Apostolepis albicolaris Lema, 2002
 Apostolepis ambinigra (Peters, 1869)
 Apostolepis arenaria Rodrigues, 1992
 Apostolepis assimilis (Reinhardt, 1861)
 Apostolepis cearensis Gomes, 1915
 Apostolepis cerradoensis Lema, 2003
 Apostolepis christineae Lema, 2002
 Apostolepis dimidiata (Jan, 1862)
 Apostolepis dorbignyi (Schlegel, 1837)
 Apostolepis flavotorquata (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Apostolepis gaboi Rodrigues, 1992
 Apostolepis goiasensis Prado, 1942
 Apostolepis intermedia Koslowsky, 1898
 Apostolepis lineata Cope, 1887
 Apostolepis longicaudata Amaral, 1921
 Apostolepis niceforoi Amaral, 1935
 Apostolepis nigroterminata Boulenger, 1896
 Apostolepis polylepis Amaral, 1921
 Apostolepis pymi Boulenger, 1903
 Apostolepis quirogai Giraudo & Scrocchi, 1998
 Apostolepis rondoni Amaral, 1925
 Apostolepis sanctaeritae Werner, 1924
 Apostolepis vittata (Cope, 1887)
 Atractus albuquerquei Cunha & Nascimento, 1983
 Atractus alphonsehogei Cunha & Nascimento, 1983
 Atractus badius (Boie, 1827)
 Atractus elaps (Günther, 1858)
 Atractus flammigerus (Boie, 1827)
 Atractus guentheri (Wucherer, 1861)
 Atractus insipidus Roze, 1961
 Atractus latifrons (Günther, 1868)
 Atractus maculatus Günther, 1858
 Atractus major Boulenger, 1894
 Atractus natans Hoogmoed & Prudente, 2003
 Atractus pantostictus Fernandes & Puorto, 1993
 Atractus poeppigi (Jan, 1862)
 Atractus potschi Fernandes, 1995
 Atractus reticulatus (Boulenger, 1885)
 Atractus schach (Boie, 1827)
 Atractus serranus Amaral, 1930
 Atractus snethlageae Cunha & Nascimento, 1983
 Atractus taeniatus Griffin, 1916
 Atractus torquatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Atractus trihedrurus Amaral, 1926
 Atractus trilineatus Wagler, 1828
 Atractus zebrinus (Jan, 1862)
 Atractus zidoki Gasc & Rodrigues, 1979
 Boiruna maculata (Boulenger, 1896)
 Boiruna sertaneja Zaher, 1996
 Calamodontophis paucidens (Amaral, 1935)
 Cercophis auratus (Schlegel, 1837)
 Chironius bicarinatus (Wied, 1820)
 Chironius carinatus (Linnaeus, 1758)
 Chironius exoletus (Linnaeus, 1758)
 Chironius flavolineatus (Boettger, 1885)
 Chironius fuscus (Linnaeus, 1758)
 Chironius laevicollis (Wied, 1824)
 Chironius laurenti Dixon, Wiest & Cei, 1993
 Chironius multiventris Schmidt & Walker, 1943
 Chironius quadricarinatus (Boie, 1827)
 Chironius scurrulus (Wagler, 1824)
 Clelia bicolor (Peracca, 1904)
 Clelia clelia (Daudin, 1803)
 Clelia hussami Morato, Franco & Sanches, 2003
 Clelia montana Franco, Marques & Puorto, 1997
 Clelia plumbea (Wied, 1820)
 Clelia quimi Franco, Marques & Puorto, 1997
 Clelia rustica (Cope, 1878)
 Dendrophidion dendrophis (Schlegel, 1837)
 Dipsas albifrons (Sauvage, 1884)
 Dipsas alternans (Fischer, 1885)
 Dipsas catesbyi (Sentzen, 1796)
 Dipsas incerta (Jan, 1863)
 Dipsas indica Laurenti, 1768
 Dipsas neivai (Amaral, 1926)
 Dipsas pavonina Schlegel, 1837
 Dipsas variegata (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Ditaxodon taeniatus (Hensel, 1868)
 Drepanoides anomalus (Jan, 1863)
 Drymarchon corais (Boie, 1827)
 Drymobius rhombifer (Günther, 1860)
 Drymoluber brazili (Gomes, 1918)
 Drymoluber dichrous (Peters, 1863)
 Echinanthera affinis (Günther, 1858)
 Echinanthera amoena (Jan, 1863)
 Echinanthera bilineata (Fischer, 1885)
 Echinanthera brevirostris (Peters, 1863)
 Echinanthera cephalomaculata Di-Bernardo, 1994
 Echinanthera cephalostriata Di-Bernardo, 1996
 Echinanthera cyanopleura (Cope, 1885)
 Echinanthera melanostigma (Wagler, 1824)
 Echinanthera occipitalis (Jan, 1863)
 Echinanthera persimilis (Cope, 1869)
 Echinanthera poecilopogon (Cope, 1863)
 Echinanthera undulata (Wied, 1824)
 Elapomorphus lepidus Reinhardt, 1861
 Elapomorphus quinquelineatus (Raddi, 1820)
 Elapomorphus wuchereri Günther, 1861
 Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1766)
 Erythrolamprus mimus (Cope, 1868)
 Gomesophis brasiliensis (Gomes, 1918)
 Helicops angulatus (Linnaeus, 1758)
 Helicops carinicaudus (Wied, 1825)
 Helicops gomesi Amaral, 1921
 Helicops hagmanni Roux, 1910
 Helicops infrataeniatus (Jan, 1865)
 Helicops leopardinus (Schlegel, 1837)
 Helicops modestus Günther, 1861
 Helicops polylepis Günther, 1861
 Helicops trivittatus (Gray, 1849)
 Hydrodynastes bicinctus (Herrmann, 1804)
 Hydrodynastes gigas (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Hydrops martii (Wagler, 1824)
 Hydrops triangularis (Wagler, 1824)
 Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758)
 Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758)
 Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 1758)
 Lioheterophis iheringi Amaral, 1935
 Liophis almadensis (Wagler, 1824)
 Liophis amarali Wettstein, 1930
 Liophis anomalus (Günther, 1858)
 Liophis atraventer Dixon & Thomas, 1985
 Liophis breviceps Cope, 1861
 Liophis carajasensis Cunha, Nascimento & Ávila-Pires, 1985
 Liophis cobella (Linnaeus, 1758)
 Liophis dilepis (Cope, 1862)
 Liophis festae (Peracca, 1897)
 Liophis flavifrenatus (Cope, 1862)
 Liophis frenatus (Werner, 1909)
 Liophis jaegeri (Günther, 1858)
 Liophis lineatus (Linnaeus, 1758)
 Liophis maryellenae Dixon, 1985
 Liophis meridionalis (Schenkel, 1901)
 Liophis miliaris (Linnaeus, 1758)
 Liophis mossoroensis Hoge & Lima-Verde, 1972
 Liophis paucidens (Hoge, 1953)
 Liophis poecilogyrus (Wied, 1824)
 Liophis reginae (Linnaeus, 1758)
 Liophis taeniogaster Jan, 1863
 Liophis typhlus (Linnaeus, 1758)
 Liophis viridis Günther, 1862
 Lystrophis dorbignyi (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Lystrophis histricus (Jan, 1863)
 Lystrophis matogrossensis Scrocchi & Cruz, 1993
 Lystrophis nattereri (Steindachner, 1867)
 Masticophis mentovarius (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820)
 Mastigodryas boddaerti (Sentzen, 1796)
 Ninia hudsoni Parker, 1940
 Oxybelis aeneus (Wagler, 1824)
 Oxybelis fulgidus (Daudin, 1803)
 Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 Oxyrhopus formosus (Wied, 1820)
 Oxyrhopus guibei Hoge & Romano, 1977
 Oxyrhopus melanogenys (Tschudi, 1845)
 Oxyrhopus petola (Linnaeus, 1758)
 Oxyrhopus rhombifer Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 Phalotris concolor Ferrarezzi, 1993
 Phalotris lativittatus Ferrarezzi, 1993
 Phalotris lemniscatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Phalotris mertensi (Hoge, 1955)
 Phalotris multipunctatus Puorto & Ferrarezzi, 1993
 Phalotris nasutus (Gomes, 1915)
 Phalotris tricolor Cope, 1861
 Philodryas aestiva (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Philodryas arnaldoi (Amaral, 1932)
 Philodryas livida (Amaral, 1923)
 Philodryas mattogrossensis Koslowsky, 1898
 Philodryas nattereri Steindachner, 1870
 Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823)
 Philodryas oligolepis Gomes, 1921
 Philodryas patagoniensis (Girard, 1857)
 Philodryas psammophidea Günther, 1872
 Philodryas viridissima (Linnaeus, 1758)
 Phimophis chui Rodrigues, 1993
 Phimophis guerini (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Phimophis guianensis (Troschel, 1848)
 Phimophis iglesiasi (Gomes, 1915)
 Phimophis scriptorcibatus Rodrigues, 1993
 Pseudablabes agassizii (Jan, 1863)
 Pseudoboa coronata Schneider, 1801
 Pseudoboa haasi (Boettger, 1905)
 Pseudoboa neuwiedii (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Pseudoboa serrana Morato, Moura-Leite, Prudente & Bérnils, 1995
 Pseudoeryx plicatilis (Linnaeus, 1758)
 Pseustes cinnamomeus (Wagler, 1824)
 Pseustes poecilonotus (Günther, 1858)
 Pseustes sexcarinatus (Wagler, 1824)
 Pseustes sulphureus (Wagler, 1824)
 Psomophis genimaculatus (Boettger, 1885)
 Psomophis joberti (Sauvage, 1884)
 Psomophis obtusus (Cope, 1864)
 Ptychophis flavovirgatus Gomes, 1915
 Rhachidelus brazili Boulenger, 1908
 Rhinobothryum lentiginosum (Scopoli, 1785)
 Sibon nebulata (Linnaeus, 1758)
 Sibynomorphus mikanii (Schlegel, 1837)
 Sibynomorphus neuwiedi (Ihering, 1911)
 Sibynomorphus turgidus (Cope, 1868)
 Sibynomorphus ventrimaculatus (Boulenger, 1885)
 Simophis rhinostoma (Schlegel, 1837)
 Siphlophis cervinus (Laurenti, 1768)
 Siphlophis compressus (Daudin, 1803)
 Siphlophis leucocephalus (Günther, 1863)
 Siphlophis longicaudatus (Andersson, 1907)
 Siphlophis pulcher (Raddi, 1820)
 Siphlophis worontzowi (Prado, 1940)
 Sordellina punctata (Peters, 1880)
 Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)
 Taeniophallus nicagus (Cope, 1895)
 Tantilla boipiranga Sawaya & Sazima, 2003
 Tantilla melanocephala (Linnaeus, 1758)
 Thamnodynastes almae Franco & Ferreira, 2003
 Thamnodynastes chaquensis Bergna & Alvarez, 1993
 Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860)
 Thamnodynastes longicaudus Franco, Ferreira. Marques & Sazima, 2003
 Thamnodynastes pallidus (Linnaeus, 1758)
 Thamnodynastes rutilus (Prado, 1942)
 Thamnodynastes strigatus (Günther, 1858)
 Tomodon dorsatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 Tomodon ocellatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 Tropidodryas serra (Schlegel, 1837)
 Tropidodryas striaticeps (Cope, 1869)
 Umbrivaga pygmaea (Cope, 1868)
 Uromacerina ricardinii (Peracca, 1897)
 Urotheca euryzona Cope, 1862
 Waglerophis merremii (Wagler, 1824)
 Xenodon guentheri Boulenger, 1894
 Xenodon neuwiedii Günther, 1863
 Xenodon rhabdocephalus (Wied, 1824)
 Xenodon severus (Linnaeus, 1758)
 Xenopholis scalaris (Wucherer, 1861)
 Xenopholis undulatus (Jensen, 1900)
 Xenoxybelis argenteus (Daudin, 1803)
 Xenoxybelis boulengeri (Procter, 1923)

Elapidae (22 вида) 
 Leptomicrurus collaris (Schlegel, 1837)
 Leptomicrurus narduccii (Jan, 1863)
 Leptomicrurus scutiventris (Cope, 1870)
 Micrurus altirostris (Cope, 1860)
 Micrurus annelatus (Peters, 1871)
 Micrurus averyi Schmidt, 1939
 Micrurus brasiliensis Roze, 1967
 Micrurus corallinus (Merrem, 1820)
 Micrurus decoratus (Jan, 1858)
 Micrurus filiformis (Günther, 1859)
 Micrurus frontalis (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Micrurus hemprichii (Jan, 1858)
 Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820)
 Micrurus langsdorffii Wagler, 1824
 Micrurus lemniscatus (Linnaeus, 1758)
 Micrurus pacaraimae Carvalho, 2002
 Micrurus paraensis Cunha & Nascimento, 1973
 Micrurus psyches (Daudin, 1803)
 Micrurus pyrrhocryptus (Cope, 1862)
 Micrurus spixii Wagler, 1824
 Micrurus surinamensis (Cuvier, 1817)
 Micrurus tricolor Hoge, 1956

Viperidae (27 видов) 
 Bothriopsis bilineata (Wied, 1825)
 Bothriopsis taeniata (Wagler, 1824)
 Bothrocophias hyoprora (Amaral, 1935)
 Bothrops alcatraz Marques, Martins & Sazima, 2002
 Bothrops alternatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 Bothrops atrox (Linnaeus, 1758)
 Bothrops brazili Hoge, 1954
 Bothrops cotiara (Gomes, 1913)
 Bothrops diporus Cope, 1862
 Bothrops erythromelas Amaral, 1923
 Bothrops fonsecai Hoge & Belluomini, 1959
 Bothrops insularis (Amaral, 1921)
 Bothrops itapetiningae (Boulenger, 1907)
 Bothrops jararaca (Wied, 1824)
 Bothrops jararacussu Lacerda, 1884
 Bothrops leucurus Wagler, 1824
 Bothrops lutzi (Miranda-Ribeiro, 1915)
 Bothrops marajoensis Hoge, 1966
 Bothrops mattogrossensis Amaral, 1925
 Bothrops moojeni Hoge, 1966
 Bothrops muriciensis Ferrarezzi & Freire, 2001
 Bothrops neuwiedi Wagler, 1824
 Bothrops pauloensis Amaral, 1925
 Bothrops pirajai Amaral, 1923
 Bothrops pubescens (Cope, 1870)
 Crotalus durissus Linnaeus, 1758
 Lachesis muta (Linnaeus, 1766)

См. также 
 Фауна Бразилии
 Амфибии Бразилии
 Птицы Бразилии
 Млекопитающие Бразилии

Литература 
 Sociedade Brasileira de Herpetologia (SBH), 2005 — Lista de espécies de répteis do Brasil.

Фауна Бразилии
Бразилия

Списки:Бразилия